LaDuke ist der Familienname folgender Personen:

 Jeanne LaDuke (* 1938), US-amerikanische Mathematikerin
 Vincent LaDuke (1929–1992), US-amerikanischer Medizinmann der Anishinabe-Indianer
 Winona LaDuke (* 1959), indianische Aktivistin, Umweltschützerin, Ökonomin, Politikerin und Schriftstellerin